Розьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Тулузи, 14 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 436 осіб у працездатному віці (15-64 років) 299 були активні, 137 — неактивні (показник активності 68,6%, у 1999 році було 61,0%). З 299 активних працювало 279 осіб (149 чоловіків та 130 жінок), безробітних було 20 (6 чоловіків та 14 жінок). Серед 137 неактивних 35 осіб було учнями чи студентами, 57 — пенсіонерами, 45 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 329 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 804,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Розьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн